Soini est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités portant ce prénom 

 Soini Nikkinen (1923-2012) athlète finlandais spécialiste du lancer du javelot.

Personnalités portant ce nom de famille 

 Emilia Soini (1995- ), joueuse finlandaise de squash.
 Timo Soini (1962- ), homme politique finlandais.
 Voitto Soini (1938- ), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Toponyme 

 Soini, une municipalité de Finlande.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de localités
Prénom masculin
Patronyme finnois